H7 puede referirse a:
 Escherichia coli O157:H7, una bacteria.
 H7,  uno de los sectores de la ciudad de Cabimas (Venezuela).
 H7 Corp,  una MicroEmpresa de Servicios Generales en Computadoras.